Вальха́лла, также Валга́лла, Вальга́лла ( — «чертог мёртвых», «чертог убитых», «дворец убитых») — в германо-скандинавской мифологии небесный чертог в Асгарде, куда попадают после смерти павшие в битве воины, и где они продолжают прежнюю героическую жизнь.

Описание 
О́дин правит Вальхаллой, восседая на Хлидскьялве. Он отбирает половину воинов, павших в бою, а валькирии доставляют их в чертог. Другая половина павших отправляется в Фолькванг (Fólkvangr — «Людское поле») к богине Фрейе.

Легенда гласит, что Вальхалла представляет собой гигантский зал, увешанный щитами на остриях мечей. У этого зала 540 дверей, и через каждую выйдут 800 воинов по зову бога Хеймдалля во время последней битвы — Рагнарёка.

Воины, обитающие в Вальхалле, зовутся эйнхерии. Каждый день с утра они облачаются в доспехи и сражаются насмерть. Другие источники говорят, что они переродились. Едят они мясо вепря Сехримнира, которого забивают каждый день и который каждый день воскресает. Пьют же эйнхерии мёд, которым доится коза Хейдрун, стоящая в Вальхалле и жующая листья Мирового Древа Иггдрасиль. Вальхаллу вместо огня освещает блеск мечей.

Описание в «Старшей Эдде» в песне «Речи Гримнира»:

В честь Вальхаллы назван регион на спутнике Юпитера Каллисто.

В культуре 

В игре The Elder Scrolls V: Skyrim, созданной под влиянием скандинавской мифологии, разработчики показали свое видение Вальхаллы (под игровым названием Совнгард).

В песнях Лед Зеппелин Immigrant song,
в песне Black Sabbath Valhalla (с альбома Tyr).

В игре Assasin’s Creed:Valhalla представлена в качестве одного из игровых миров сюжетной линии.

В музыке Entry of the Gods to Valhalla, Richard Wagner

См. также 
 Вальхалла (зал славы)
 Бильскирнир, покои Тора

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gutalag och Gutasaga, utg. af Hugo Pipping, København 1905—1907 (Samfund 33)
 
 
 Sögubrot af Fornkonungum// Sögur Danakonunga, udg. av C. af Petersens och E. Olson, København 1919—1925 (Samfund 46,1). Dänische Übersetzung: C. Ch. Rafn, Nordiske Kaempe-Historier, Bd. III (1824).
 Saxo Grammaticus, Gesta Danorum, rec. et ed. J. Olrik et H. Ræder, Bd. I (1931), Lib. VII, c.X.; Lib. VIII, c.IV.
 

География германо-скандинавской мифологии
Загробные миры
Представления о небесах